Termin PIE ima više značenja:
 Praindoevropski jezik
 PIE sistem
 Pita, kolač